Lilla Tvägöl kan syfta på:
Lilla Tvägöl (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Lilla Tvägöl (Valdshults socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,

Se även
Stora Tvägöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn